Goethe-Gedenkstein steht für:

 Goethe-Gedenkstein (Luxemburg), an Johann Wolfgang von Goethe erinnerndes Denkmal in Luxemburg
 Goethe-Gedenkstein (Wernigerode), an Johann Wolfgang von Goethe erinnerndes Denkmal in der Stadt Wernigerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt